Kameleons, een familie van hagedissen
Kameleon (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
Kameleon (televisieprogramma), een Vlaams televisieprogramma gepresenteerd door Danny Verbiest
Kameleon (bier), een Belgisch biologisch bier
De Kameleon (boekenserie), een jeugdboekenserie van Hotze de Roos
De schippers van de Kameleon (film), een film uit 2003 die is gebaseerd op bovenstaande boekenserie
Kameleon 2, een film uit 2005, gebaseerd op bovenstaande boekenserie
De Kameleon (televisieserie), een televisieserie uit 2018 gebaseerd op de boekenserie
De Kameleon (hoorspel), een hoorspel van de AVRO